Bahnhof Saalburg steht für:

 Bahnhof Saalburg (Saale) an der Bahnstrecke Schleiz–Saalburg
 Bahnhof Saalburg (Taunus) der Taunusbahn